Поль д’Ивуа (настоящее имя Поль Шарль Филипп Эрик Делётр; 25 октября 1856, Париж — 6 сентября 1915) — французский писатель, мастер остросюжетных приключенческих романов.

Биография 
Поль д’Ивуа приходился внуком известному журналисту Эдуарду Делётру и сыном публицисту Шарлю Делётру. Оба также писали под псевдоним «д’Ивуа».

После обучения в Версале и Париже Поль пробуется в качестве журналиста в газетах «Paris Journal» и «Figaro» и критика для «Globe». Увлекаясь авантюрными историями, он сам решил писать в этом жанре. Его первые романы имели небольшой успех и сегодня практически забыты. В 1894 его роман «Пять су Лавареда» (Les Cinq Sous de Lavarède), опубликованный в «Le petit journal», стал прорывом. Близкий по стилистике к произведениям Жюля Верна роман постепенно обрастал дополнениями, и в итоге оформилась серия из 21 тома под названием «Эксцентричные путешествия».

Среди французских последователей Жюля Верна книги д’Ивуа были коммерчески успешны и соперничали по популярности с Необыкновенными путешествиями. В отличие от произведений Верна, романы Поля д’Ивуа более были связаны между собой и сконцентрированы на приключениях. Многие герои встречаются на страницах разных произведений д’Ивуа.

Придуманный д’Ивуа персонаж Доктор Тайна пользуется популярностью в Италии в качестве героя серии комиксов.

За пределами Франции книги д’Ивуа также издавались и вызывали интерес у читателей.

Произведения 

 Ранние произведения до 1894 года

 Капитан Жан / Le capitaine Jean
 Женщина в красной диадеме / La femme au diadème rouge
 Олимпия и Ко / Olympia et Cie

 Эксцентричные путешествия

 Пять су Лавареда / Les Cinq Sous de Lavarède, 1894 (в соавторстве с Анри Шабрийя)
Сержант Простак / Le Sergent Simplet, 1895
Кузен Лавареда / Le Cousin de Lavarede, 1897
Жан Фанфар / Jean Fanfare, 1897
Неуловимый корсар / Le Corsaire Triplex, 1898
Тайна Нилии / La Capitaine Nilia, 1898
Доктор Тайна / Docteur Mystère, 1900
Приключения Сигаля в Китае / Cigale en Chine, 1901
Massiliague de Marseille, 1902
Les Semeurs de Glace, 1903
Клятва Даалии / Le Serment de Daalia, 1904
Принц Точка / Le Prince Virgule, 1905
Господин голубого флага / Le Maître du Drapeau Bleu, 1907
Мисс мушкетёр / Miss Mousqueterr, 1907
Джуд Алалан — король шайки / Jud Allan, Roi des Lads, 1907
Король радия / Le Roi du Radium, 1909
Призрачный аэроплан / L'Aéroplane Fantôme, 1910
Похитители молнии / Les Voleurs de Foudre, 1910
Чрезвычайный посол / L'Ambassadeur Extraordinaire, 1911
Рыцарь Иллюзия / Le Chevalier Illusion, 1913
Исчезнувший вопреки / L'Évadé Malgré Lui, 1914

 Пьесы

 Муж моей жены / Le mari de ma femme, 1887
 Сорока в гнезде / La pie au nid, 1887
 Тигр с улицы Тронше / Le tigre de la rue Tronchet, 1888

Издания на русском языке 
Произведения д’Ивуа выходили на русском языке в дореволюционных журналах и отдельными книгами. Переиздание этих произведений произошло после 2000-х годов. В 2018 году планируется начать выпуск произведений автора (по тому в год) в новых переводах и с иллюстрациями художника Люсьена Мотиве.

 

 
 
 Напечатано по изданию: 
 
 Печатается по изданию: 
 
 
 
 Напечатано по изданию: 
 

 Напечатано по изданию: 

 Напечатано по изданию: 

Печатается по изданию:

Экранизации 

 1913 — Les cinq sous de Lavarède — чёрно-белый немой фильм режиссёра Анри Андерани (Франция).
 1927 — Les cinq sous de Lavarède — чёрно-белый немой фильм режиссёра Мориса Шампро (Франция).
 1928 — Jalma la double — чёрно-белый немой фильм режиссёра Роже Гупилье (Франция).
 1939 — Пять су Лавареда (Les cinq sous de Lavarède) — фильм режиссёра Мориса Каммажа. В главной роли Фернандель.

Примечания 

Родившиеся в 1856 году
Родившиеся в Париже
Умершие в 1915 году
Французские писатели XIX века
Французские писатели XX века
Писатели Франции XIX века
Писатели Франции XX века
Авторы приключенческой литературы
Писатели-маринисты
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Батиньоль